Scheppelin steht für:
 Scheppelin (Familie), Schweizer Bürgergeschlecht

Scheppelin ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Ignace Scheppelin (1763–1806), Schweizer Jurist und Hofrat
 Fidèle Ignace Joseph Scheppelin (1729–1804), Schweizer Jurist und Hofrat
 Henri Joseph Xavier Scheppelin (1765–nach 1820), Schweizer Politiker und Lehrer